Le Stabæk Fotball est un club norvégien de football féminin basé à Bærum et fondé en 1912.

Historique 
Le club est créé en 2007 et joue alors en  division. En 2009, le club d'Asker, l'un des meilleurs clubs de Toppserien, se retire du championnat. La place libre est alors offerte au club de Strømsgodset IF, mais celui-ci refuse la proposition. Le club de Stabæk, qui est alors second sur la liste pour la reprise de la place occupée par Asker, obtient ainsi une place en première division.

Palmarès 
Stabæk remporte le championnat de Norvège en 2010 et 2013, puis la Coupe de Norvège en 2011, 2012 et 2013.

Bilan saison par saison

Parcours européen

Ligue des champions 2011-2012 
 de finale

Ligue des champions 2012-2013 
 de finale

8 de finale

Ligue des champions 2014-2015 
 de finale

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Club féminin de football en Norvège
Club de football fondé en 2007